HP35 peut faire référence à :
 Browning HP 35, un pistolet semi-automatique
 HP-35, la première calculatrice scientifique sortie en 1972, par Hewlett-Packard.
 HP-35s, une autre calculatrice de Hewlett-Packard.

Voir aussi
 Mercedes 35 HP 35 chevaux (1901)